Philip Bellingham (ur. 24 lutego 1991 r. w Mount Beauty) – australijski biegacz narciarski, zawodnik klubu Birkebeiner Nordic Ski Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Philip Bellingham pojawił się w lipcu 2009 roku, podczas zawodów pucharu kontynentalnego Australia/Nowa Zelandia w Perisher Valley (Australia), gdzie zajął 9. miejsce w sprincie techniką klasyczną.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 stycznia 2012 roku w Mediolanie, gdzie zajął 67. miejsce w sprincie techniką dowolną. Swój największy sukces odniósł 13 stycznia 2018. Podczas zawodów w Dreźnie, gdzie zajął 30. miejsce w sprincie techniką dowolną. Zdobywając pierwszy pucharowy punkt do klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Mistrzostwa Świata U-23

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Bellingham nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Australijscy biegacze narciarscy
Australijscy olimpijczycy
Urodzeni w 1991